REA steht als Abkürzung für:

 IATA-Code des Flughafens Reao auf dem Reao-Atoll in Französisch-Polynesien, siehe Reao (Atoll)
 Rauchgasentschwefelungsanlage, siehe Rauchgasentschwefelung
 Reichseisenbahnamt, Behörde des Deutschen Reiches
 Research Executive Agency der Europäischen Union, siehe Exekutivagentur für die Forschung

Rea steht für:
 Rea (Lombardei), Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
 Rea (Missouri), Ort im Bundesstaat Missouri, Vereinigte Staaten
 Rea Peak, Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Rea Point, Ort in den Nordwest-Territorien Kanadas
 Rea Rocks, Felsvorsprünge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Rea Award for the Short Story, US-amerikanischer Literaturpreis für Kurzgeschichten
 Rhea Silvia, Königstochter aus der römischen Mythologie
 Mount Rea, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Rea Machine Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Rea ist der Familienname folgender Personen:
 Amadeo M. Rea (* 1939), US-amerikanischer Ethnobiologe und Vogelkundler
 Antonio Rea, mexikanischer Fußballspieler
 Carleton Rea (1861–1946), britischer Botaniker und Pilzkundler
 Chris Rea (* 1951), britischer Rocksänger und -gitarrist
 Danilo Rea (* 1957), italienischer Pianist
 David Rea (1831–1901), US-amerikanischer Politiker
 Des Rea (1944–2016), britischer Boxer
 Gino Rea (* 1989), britischer Motorradrennfahrer
 Ildefonso Rea (1896–1971), italienischer Abt
 Jackie Rea (1921–2013), nordirischer Snookerspieler

 Jonathan Rea (* 1987), britischer Motorradrennfahrer
 Lena Rea (* um 1940), irische Badmintonspielerin
 Marvel Rea (1901–1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Nicolas Rea, 3. Baron Rea (John Nicolas Rea; 1928–2020), britischer Politiker und Peer
 Peggy Rea (1921–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Rea (1938–2014), irischer Grafikdesigner
 Samuel Rea (1855–1929), US-amerikanischer Eisenbahningenieur
 Stephen Rea (* 1946), irischer Schauspieler
 William Rea (* 1952), österreichisch-US-amerikanischer Weitspringer

Siehe auch:
 Rhea

Abkürzung